Miejscowości w USA:
 Spirit Lake – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 Spirit Lake – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
Gminy w USA:
 Spirit Lake (ang. Spirit Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Spirit Lake (ang. Spirit Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury